Partidul Republican este numele mai multor grupări politice din mai multe țări:

 Partidul Republican, un fost partid din Franța, redenumit Democrația liberală
 Partidul Republican din Moldova, partid politic din Republica Moldova
 Partidul Republican, un partid din România
 Partidul Republican, un fost partid politic din România, înghițit de FDSN
 Partidul Republican, partid politic din Statele Unite ale Americii

Vezi și:
 Republicanii, un partid din Franța
 Republicanii, un partid din Germania